The Sins of the Fathers – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Sins of the Fathers (o The Fruit of Evil) – cortometraggio del 1914 diretto da Wallace Reid
The Sins of the Fathers – titolo della terza stagione della serie animata Spider-Man - L'Uomo Ragno